Irwanez (kyrillisch Ірванець) ist:

 der Name eines ukrainischen Dichters, siehe Oleksandr Irwanez
 der Name eines Flusses in der Nordukraine, siehe Irwanez (Fluss)